Андрей Владимирович Ханов (род. 22 декабря 1964) — российский художник. Участник «Концессия (арт-группа)», гуманитарного фонда «Свободная культура» («Пушкинская, 10 (арт-центр))». Участник выставок ленинградского андреграунда 1980-х: «Современный автопортрет»,, 1993 и многих других. Работы хранятся в коллекции альманаха Петрополь, в музее-заповеднике «Томская Писаница», Кемерово и в Музее нонконформистского искусства ,, Санкт-Петербург. Сведения о практике художника 1980-х хранятся в архиве Мичиганского университета, США.

Семья: Отец - Ханов Владимир Андреевич, ученый-оптик, Новосибирск. Мать - Еслилевич Светлана Викторовна, научный сотрудник, Новосибирск. Падчерица - певица Пелагея,.

Биография 
 Родился 22.12.1964 во Новосибирском Академгородке в семье студентов-физиков. В школе увлекся рисованием. В 1973 году переехал в город Прокопьевск Кемеровской области. Один путешествовал по Памиру.
 С 1982 по 1983 год и учился в НЭТИ, рисовал музыку на репетициях рок-группы «Идея Фикс» Николая Гнедкова.
 В 1983—1985 годах служил в армии, в поселке Красный Яр Приморского края, путешествовал один по тайге и рисовал свои видения.

Ленинград

 В 1985 году переехал в Ленинград, где учился в ЛГУ им. А. А. Жданова. Научные работы были отвергнуты университетом, рекомендовано заняться художественным творчеством. Рисовал на крыше студенческого общежития университета в Петродворце.
 С 1986 года начал участвовать в выставках ленинградского арт-андеграунда и в общегородских выставках.
 В 1988 выставку художника «Авангард в Русском музее на заборе» , уничтожило ленинградское КГБ.
 В 1988 мастерская располагалась в арт-сквоте на Гангутской ул. 8. Затем, в сарае съёмного дома во Всеволожске.
 В 1989 вместе с художником Александром Орловым (Ян Сер) делил мастерскую в здании Андреевского рынка на Васильевском острове.
 В 1990 году, совместно с художником Светославом Чернобай организовал арт-свот на площади Мира (ул. Ефимова, 4).
 В 1991 году руководил студией живописи в ДКстудентов ЛГУ в Петродворце, мастерская находилась там-же.
 В 1992 году мастерская располагалась в арт-сквоте на Пушкинской, 10.
 В 1992—1993 годы, совместно с художником Владимиром Петуховым-Овсеенко создал арт-сквот на Первой Советской ул. 12.

Сибирь

 В 1993-1996 году переехал в Сибирь. Выставки в художественных музеях (Новосибирск, Томск, Иркутск) и исторических музеях разных городов (Новосибирск, Новокузнецк, Кемерово, Красноярск). Мастерские предоставляли музеи, университеты и комитеты по культуре, для подготовки выставок. Во время монтажа выставки в НХМ получил травму рук и стал инвалидом, но продолжил рисовать, зажимая кисть зубами. Совместно с известными учеными и художниками издавал альманах «Сибирское искусство». Ездил в экспедиции с археологам и путешествовал по Сибири один. Преподавал в художественном училище и детской художественной школе.
 В 1996 пережил клиническую смерть от переохлаждения в горах в Восточной Сибири.
 В 1997 издательство «Росса», Новосибирск издало его книгу «Сказки звёздного неба».

Лондон

 В 2000-х жил в Лондоне, изучал современную философию и занимался стрит-артом.

Москва

 В 2004 переехал в Москву. 
В 2015—2016 годах — резиденции в Доме творчества художников «Сенеж», Солнечногорск, Московская область.
 В 2016 самовольно захватил под мастерскую пустующий этаж здания в Кривоколенном переулке, 12, Москва, принадлежащем Российской Академии Художеств.
 В 2017 в галерее «Спичка», Солнечногорск, Московская область, состоялась премьера музыкальных проектов художника.
 В 2017—2019 годах работал в заброшенном поле между селом Дмитровское и поселком Петрово-Дальнее, Московская область, где устроил выставку.
 С 2018 года использует видео, питчинг, компьютер и виртуальную реальность. Участвует в российских, международных выставках, арт-фестивалях и арт-блокчейн мероприятиях.

Творчество 

 Творчество художника относят к абстрактному искусству в эпоху постмодерна. (Оксана Лысенко, 1993).

 «В зеркальных пространствах Андрея Ханова всё оказывается равноценным, каждая пластическая клетка обладает суверенностью, содержит глубоко личную природу, открывая перед зрителем многослойное и всегда неожиданное зрелище». Используя технологии "зеркальной" образности, Андрей Ханов наглядно выявляет те ситуации, которые в сущности составляют изнанку нашей жизни, её иллюзорность или оборотную сторону наших желаний и надежд.» «В них прячутся и раскрываются миры нереализованных возможностей человека и даже общественных институций и формаций, в них таятся личные помыслы самого художника, исполняющиеся в волшебной драматургии, где царствует Алиса и Чеширский кот.» (Виталий Пацюков, 2021)
 «Рисует спонтанно возникающие образы всего светлого, что есть в душе». (Людмила Чекалина, 2013) .
 «Наслаждается цветом, линией, потоком краски, размышляя о вечном, представляя живопись как музыку». (Елена Ковешникова, 2012).
 «Художественная практика — лирическая абстракция с включением фигуративных и знаковых элементов, а также к стрит-арт» (Олег Лейкинд, Дмитрий Северюхин, 2004).

Выражение духа времени 

Виталий Пацюков называет художника — «переписчиком книги постистории визуальной культуры ленинградского (петербургского) авангарда начала 60-х годов», использующим «её демифологизированные руины для обнажения форм нашей стремительной виртуальной цивилизации.»

Перформансы-высказывания теории искусства, 
Питч-перформанс художника «Искусство и визуальная культура — противоположны» в ММСИ в 2016 году, цитируется университетскими исследователями культуры, искусства и языка в дискуссиях:

 о смыслах культуры в эпоху постмодерна,,
 о проблемах визуализации концептуальных представлений,
о семиотике символа-архетипа и в контексте проблемы создания искусственного интеллекта,
о социальной роли NFT
о квантовой теории.

Отношение институций современного искусства 
Архив RAAN Московского музея современного искусства «Гараж», совместно с музеем «Зиммерли» при «Ретгерс», государственном университете Нью-Джерси, США и исследовательским центром Восточной Европы университета Бремена, Германия, а также справочник петербургского искусства — Мичиганского университетат, США и энциклопедия «Санкт-Петербург», учреждённая Санкт-Петербургским комитетом по культуре и «фондом Лихачева») — относят практику художника к «ленинградскому андеграунду 1980-х — 1990-х годов» и «абстрактному искусству».

Научные статьи о художнике 
1996. Лекции РУДН по культурологии, статьи в Студопедии и Студфайлах.

2012. Евгения Демидова, главный хранитель музея-заповедника «Томская писаница».Научные сборники Омского  и Алтайского госуниверситетов, музеев-заповедников «Шушенское» и «Томская Писаница»

2020. ІННОВАЦІЇ В РІШЕННІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА ПРИКЛАДІ БЛОКЧЕЙН-АРТУ Джангірова, Аїда Шаміліївна

2020. «Философское письмо» (Станислав Громаков, PhD, саратовский государственный университет).

Некоторые выставки и акции 
 1988. «Авангард в Русском музее на заборе», Невский проспект, Ленинград.
 1991. «Нарисованные заграждения против танков ГКЧП», Гостилицкое шоссе, ленинградская область.
 1993. «Современный автопортрет», ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург.
 1993. «Мир религиозных образов — связь времён», ГМИР (государственный музей истории религии совместил работы художника с сакральной живописью всех эпох и конфессий из своей коллекции: Рембрандт, Андрей Рублёв, Кацусика Хокусай и другие).
 1995. «Сибирская культура — связь времён», музей Новосибирского государственного университета.
 1996. «Наскальная и современная живопись — связь времён», музей «Томская Писаница», Кемерово.
 1997. «Праздник чистого чума», перформанс, площадка перед главным зданием Новосибирского государственного университета.
 2012. «От мифа к современному искусству», музей КемГИКИ (кемеровского государственного института культуры).
 2012—2013. «Орнаментализм — Терра инкогнито», московская муниципальная галерея «На Каширке».
 2014. «Международная выставка памяти Рудольфа Гигера», «Дедалис-студи», Терамо,«Раппатони арт-фестиваль» Раппатони, Италия.
 2014.  «Классика абстракции»,  московская муниципальная галерея «Беляево», Москва.
 2014.  «Абстракция, архитектоника, джаз»,  московская муниципальная галерея «Нагорная», Москва.
 2018. «Авангард на заборе 1988+30» (перформанс «Выставка в поле»), Петрово-Дальнее, Московская область.
 2019. «Искусство и право», галерея «Тисеас» (Thiseas Art Gallery), Лимасол, Кипр.
 2021.  «Кавказская ривьера: баталии за рай». Сочинский художественный музей, Сочи., ДПИ, Москва.
 2021.  «III международная триеннале современной графики», новосибирский художественный музей.
 2021. «За парад отвечаю я, Вахтангов»,  московская муниципальная галерея «A3», Москва.

Примечания

Ссылки 
Полный список выставок из архива художника.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1964 году
Родившиеся 22 декабря
Современные художники
Родившиеся в Новосибирске
Художники России XX века
Художники неофициального искусства СССР
Художники Санкт-Петербурга
Художники Москвы
Художники Новосибирска
Концептуальное искусство